WV se poate referi la:

 Virginia de Vest, codul poștal al acestui stat SUA
 Compania Swe Fly, în denominarea IATA
 Weerodara Vibhushanaya, decorație militară din Sri Lanka
 Zona Wolverhampton din West Midlands
 Cod poștal din Marea Britanie
 Windows Vista, sistem de operare al companiei MicroSoft
 wv (software), cunocut anterior ca MSWordView ori wvware
 Prefix pentru morminte din Valea Regilor
 WavPack, program al cărui extensie este .wv
 Organizația World Vision

Legături externe 
  „WV” la acronymfinder.com